Пурич — фамилия.
 Пурич, Младен (в монашестве Иоанн; род. 1965) — епископ Сербской Православной Церкви, епископ Нишский.
 Пурич, Наташа (род. 1995) — канадская фигуристка, выступающая в парном катании.